Переяславське князівство
 Переяславський полк
 Переяславщина (УНР)
 Переяслав-Хмельницький район

Див. також 
 Переяславська земля